Hrvatska stranka prava steht für

eine politische Partei in Kroatien, siehe Hrvatska stranka prava
eine politische Partei in Kroatien, siehe Hrvatska stranka prava 1861 (Splitterpartei der ursprünglichen, kroatischen Hrvatska stranka prava)
eine politische Partei in Kroatien, siehe Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (Abspaltung der ursprünglichen, kroatischen Hrvatska stranka prava)
eine politische Partei in Bosnien und Herzegowina, siehe Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine (Schwesterpartei der ursprünglichen, kroatischen HSP in Bosnien-Herzegowina)